

События 
 Нападение мусульман на Жерону. Город разграблен.
 Арабы напали на Прованс.
 Раздел владений закончившийся в 851 году. Беневенто и Бари получает Радельхиз, Капую и Салерно — Сикенульф.
 Арабы вернули Беневент.
 Битва при Остии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 849 году
 Абу Али аль-Джуббаи — глава басрийских мутазилитов, отчим и учитель Абуль-Хасана аль-Ашари.
 Альфред Великий — король Уэссекса.
 Аль-Ахфаш аль-Асгар — арабский грамматист.
 Исмаил Самани, эмир из династии Саманидов.
 Эрик Анундсон — шведский конунг, правивший в IX веке.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 849 году
 Али ибн аль-Мадини — известнейший хадисовед, хафиз, историк, учитель аль-Бухари и многих других выдающихся хадисоведов.
 22 апреля — Альтфрид Мюнстерский, епископ Мюнстера.
 18 августа — Валафрид Страбон, средневековый латинский поэт и богослов.
 1 июня — Вигстан, король Мерсии.
 2 августа — Ибн Абу Шейба, мусульманский богослов, хадисовед, хафиз, автор сборников хадисов и толкований Корана.
 17 декабря — Иоанн IV Книжник, один из наиболее выдающихся епископов Неаполя.
 Итах — военачальник аббасидского халифа аль-Мутасима.
 Конайнг мак Флайнн — король Наута.
 Мухаммед ибн Баис — арабский правитель Маранда.
 27 января — Ню Сэнжу, китайский политический деятель периода правления династии Тан.
 15 января — Феофилакт (сын Михаила I).
 Чжан Ху — китайский поэт времен династии Тан.

См. также

Примечания